Csehország
 Kopaniny, Aš város településrésze a Chebi járásban
 Kopaniny, Chvalkovice településrésze a Náchodi járásban
 Kopaniny, Čáslavsko településrésze a Pelhřimovi járásban